Název Symfonie č. 5 má více hudebních děl:

 Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 5, op. 67 „Osudová“
 Havergal Brian: Symfonie č. 5
 Anton Bruckner: Symfonie č. 5, 1. Fassung
 Anton Bruckner: Symfonie č. 5, 2. Fassung
 Petr Iljič Čajkovskij: Symfonie č. 5, op. 64
 Antonín Dvořák: Symfonie č. 5, op. 76
 Philip Glass: Symfonie č. 5 „Requiem, Bardo, Nirmanakaya“
 Joseph Haydn: Symfonie č. 5, Hob I:5
 Charles Ives: Symfonie č. 5 „New England Holidays“
 Miloslav Kabeláč: Symfonie č. 5, "Dramatická"
 Gustav Mahler: Symfonie č. 5
 Bohuslav Martinů: Symfonie č. 5
 Felix Mendelssohn-Bartholdy: Symfonie č. 5, op. 107 „Reformační“
 Wolfgang Amadeus Mozart: Symfonie č. 5, KV 22
 Carl Nielsen: Symfonie č. 5, op. 50
 Krzysztof Penderecki: Symfonie č. 5
 Sergej Prokofjev: Symfonie č. 5, op. 100
 Einojuhani Rautavaara: Symfonie č. 5
 George Rochberg: Symfonie č. 5
 Franz Schubert: Symfonie č. 5, D 485
 Jean Sibelius: Symfonie č. 5, op. 82
 Dmitrij Šostakovič: Symfonie č. 5, op. 47
 Ralph Vaughan Williams: Symfonie č. 5

05